Борівоє Костич, Борівоє (Бора) Костич (серб. Borivoje Kostić/ Borivoje Kostić, нар. 14 червня 1930, Обреновак — пом. 10 січня 2011, Белград) — югославський футболіст.
 Лаза Костич (серб. Laza Kostić, Лаза Костић; * 31 січня 1841, Ковіль — † 9 грудня 1910, Відень) — сербський поет, політик, філософ, поліглот.